Mandrake [] ist:

engl. für Alraunen
Mandrake, der Zauberer, ein Comic
Tom Mandrake, ein US-amerikanischer Comiczeichner
Ivanir Mandrake do Nascimento (1934–1988), brasilianischer Perkussionist
Mandrake Linux, eine Linux-Distribution, siehe Mandriva Linux
ein Album der Power-Metal-Band Edguy
 Mandrake (Band), eine Gothic-Metal-Band
 Alraune – Die Wurzel des Grauens, ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2010
 der NATO-Codename für das Flugzeug Jakowlew Jak-25RW

uk:Mandriva